Roxborough steht für:

 Roxborough (Philadelphia), Pennsylvania
 Roxborough (Manchester), Jamaica
 Roxborough (Trinidad und Tobago), Trinidad und Tobago
 Roxborough Park, Colorado
 Roxborough Castle, Irland

Roxborough ist Familienname von:
 John Roxborough († 1509), englischer Gelehrter

Siehe auch:
 Roxborough Township
 Roxboro
 Roxburgh (Begriffsklärung)